W Rumunii
 Negoiești – wieś w okręgu Bacău, w gminie Ștefan cel Mare
 Negoiești – wieś w okręgu Gorj, w gminie Prigoria
 Negoiești – wieś w okręgu Prahova, w gminie Brazi